Бочац может означать:
 Бочац (село) — село в общине Баня-Лука Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Бочац (водохранилище) — водохранилище в общине Баня-Лука Республики Сербской (Босния и Герцеговина).
 Бочацкая гидроэлектростанция — гидроэлектростанция в селе Бочац.
 Бочацкая крепость — памятник культуры в селе Бочац.